Bundesliga 1965/1966 był to 3. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 1965 roku, a zakończył się 28 maja 1966. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół Werderu Brema. Nowym mistrzem Niemiec zostało TSV 1860 Monachium, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Lothar Emmerich, który strzelił 31 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Tabela 

1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1965 w Niemczech
1966 w Niemczech